

Zusammensetzung 
Nach der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 setzte sich der Reichstag wie folgt zusammen:

Präsidium 
 Präsident des Reichstages: Hermann Göring (NSDAP)
 Erster Stellvertreter: Thomas Eßer (Zentrum)
 Zweiter Stellvertreter: Walther Graef (DNVP)
 Dritter Stellvertreter: Johann Rauch (BVP)
Die Wahl des Präsidenten und seiner drei Stellvertreter wurde in der 1. Sitzung des Reichstages am 30. August 1932 vorgenommen. Bis zur Amtsübernahme des gewählten Präsidenten Göring führte die Alterspräsidentin Clara Zetkin (KPD) den Vorsitz.

Mitglieder

Einzelnachweise 

6
Politik 1932